

Geografia 
Anna (Espanha) — município da Comunidade Valenciana

Estados Unidos 
Anna (Illinois) — cidade
Anna (Ohio) — vila
Anna (Texas) — cidade

Biologia 
Anna (Arctiidae) — género de traça
Anna (género) — género botânico da família Gesneriaceae

Ficção

Filmes 
Anna (1951) — de Alberto Lattuada
Anna (1987) — de Yurek Bogayevicz
Mindscape — de Jorge Dorado também conhecido como Anna

Personagens 
Anna (Disney) — do filme Frozen
Anna (V) — da série televisiva V

Outros usos 
Anna (revista) — periódico italiano
Anna (Go to Him) — canção da autoria de Arthur Alexander intepretada pelos Beatles
ANNA (satélite) — satélite geodésico lançado em 1962

Desambiguações de personagens
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos